Biserica Sfânta Ecaterina se poate referi la:
Biserica Sfânta Ecaterina din București, cu pictură de Constantin Lecca și Mișu Popp,
Biserica Sfânta Ecaterina - Parohia Belu Pieptănari din București
Biserica Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, în cadrul unui ansamblu aflat pe lista UNESCO a patrimoniului mondial,
Biserica Sfânta Ecaterina din Timișoara,
Capela Sfânta Ecaterina din Brașov.